Verrières-le-Buisson  es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Bièvres.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Verrieres Buisson